Joan Puig i Ball (1879-1932), metge català.
 Joan Puig i Cordon (1959), polític català.
 Joan Puig i Elias (1898-1972), pedagog català.
 Joan Puig i Ferreter (1882-1956), dramaturg, escriptor i polític català.
 Joan Puig i Fornis (1936), compositor de sardanes català.
 Joan Puig i Pujol (1892-1973), escriptor català.
 Joan Puig i Saladrigas (1852-1911), empresari català.